Мон-Сен-Мартен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Мон-Сен-Мартен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мон-Сен-Мартен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Мон-Сен-Мартен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни